The Ape ist:
 The Ape (1928), US-amerikanischer Stummfilm von Beverly C. Rule (1928)
 The Ape (1940), US-amerikanischer Spielfilm von William Nigh (1940)
 ein Verweistitel zu A*P*E, südkoreanisch-amerikanischer Spielfilm von Paul Leder (1976)
 Originaltitel von The Ape – Auf diesem Planeten laust dich der Affe …, US-amerikanischer Spielfilm von James Franco (2005)

Siehe auch:
 Ape, Begriffsklärung